Der Rajon Ratne (ukrainisch /; russisch /) war ein Rajon in der Oblast Wolyn in der West-Ukraine. Zentrum des Rajons war die Siedlung städtischen Typs Ratne.

Geographie 
Der Rajon lag im Norden der Oblast Wolyn und grenzte im Norden an Belarus (Woblasz Brest), Rajon Kobryn und Rajon Drahitschyn, im Osten an den Rajon Ljubeschiw, im Südosten an den Rajon Kamin-Kaschyrskyj, im Süden an den Rajon Stara Wyschiwka, im Südwesten an den Rajon Schazk sowie im Nordwesten an Belarus (Woblasz Brest, Rajon Malaryta). Das ehemalige Rajonsgebiet wird von vielen Wasserläufen geprägt, die Flüsse Prypjat und Wyschiwka durchfließen es in östliche Richtung.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 17. Januar 1940 nach der Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Juni 1941 ins Reichskommissariat Ukraine in den Generalbezirk Brest-Litowsk/Wolhynien-Podolien, Kreisgebiet Kowel und nach der Rückeroberung 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. Er bestand dann in kleinerer Form bis 1959, als ihm große Teile des Rajon Sabolottja zugeschlagen wurden, am 30. Dezember 1962 erfolgte dann Auflösung des Rajons selbst und seine Fläche dem Rajon Kamin-Kaschyrskyj zugeschlagen wurde. Dieser Zusammenschluss wurde allerdings am 4. Januar 1965 wieder rückgängig gemacht, 1991 wurde der Rajon dann ein Teil der heutigen Ukraine.

Am 18. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Kowel.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Siedlungsratsgemeinde, 1 Siedlungsgemeinde, 8 Landratsgemeinden und 3 Landgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 2 Siedlungen städtischen Typs
 67 Dörfer

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks

Quellen 

Ratne
Rajon Kowel
Aufgelöst 2020